Ла Сентрал има више значења:

 Ла Сентрал (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Сентрал (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сентрал (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сентрал (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сентрал (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сентрал (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сентрал (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сентрал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Сентрал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сентрал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сентрал (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику